Construct — десятый студийный альбом шведской метал-группы Dark Tranquillity, вышедший 27 мая 2013 года.

Список композиций

Участники записи 
 Микаель Станне — вокал
 Никлас Сундин — гитара
 Мартин Хенрикссон — гитара и бас-гитара
 Мартин Брэндстрём — клавиши
 Андерс Йиварп — ударные

Альбомы Dark Tranquillity
Альбомы Century Media Records